The Sting, titre original du film L'Arnaque
The Sting, album du groupe de heavy metal américain W.A.S.P.
The Sting, film hongkongais de 1992.